Гути — имя собственное, распространено в виде фамилий, прозвищ и топонимов.

Известные носители

Фамилия 

 Гути, Эмануэль (род. 1938) — израильский шахматист.

Прозвище 
 Гути (Хосе Мария Гутьеррес Эрнандес) (род. 1976) — испанский футболист
 Гути (Гутинер Эйдер Фернандо Коста Тенорио) (род. 1994) — бразильский футболист.

Топоним 
 Гути (район Липтовски Микулаш) — деревня в Словакии, в районе Липтовски Микулаш